Арнольды (Эстляндский род фон Арнольдов) — род из представителей остзейского дворянства, носящих эту фамилию.

По преданию этот род берёт начало от потомков Римского императора Арнульфа Каринтийского.

Родоначальником фамилии Арнольд был один из младших сыновей, которых потомок Арнольда Каринтийского* – граф Арко, живший в Х веке, прижил со своей единственной супругой Юдифью. От этого брака были как сыновья так и дочери.

Ответвление Арнольдов (вторая ветвь Арнульфингов), графы Arco (нем. язык - Арко), земля княжества-епископства Трентского, а с 1413 года по решению короля Сигизмунда, решение имперской комиссии (буллой)  (нем. язык) - снова имперская территория. Итальянская ветвь графов Арко вымерла в 20 веке, их ответвление, переехавшего в Баварию около 1700 года, существует и поныне, от неё идут множество ветвей: 

Ветвь Арко-Вэлле, первым графом Арко-Вэлле был сын Карла, Максимилиан (1806-1875). Он унаследовал его огромные земли и имения, включая Мюнхенский дворец, графство Долина, замки St. Martin im Innkreis (нем. язык), Maxlrain (нем. язык - Макслрейн), Adldorf (нем. язык - Адльдорф), Баумгартен, Аурольцмюнстер, после смерти графа Генриха фон Tattenbac (нем. язык - Фон Таттенбаха) в 1821 году, все владения перешли в род Арко.

Ветвь Арко-Степперг, У графа Людвига Арко и его жены, вдовы-курфюрста Марии Леопольдины Австрийской-Эсте , было двое сыновей, старший Алоис и младший Максимилиан фон Арко-Циннеберг. Их богатая и предприимчивая мать подарила им свои богатые поместья в 1830-х годах. Они добавляли названия важных поместий к своим фамилиям и называли себя графами Арко-Степперг и фон Арко-Циннеберг. Часовня-склеп на Антониберге в Степперге служит местом захоронения линии Арко-Степперг.

В 1210 году епископ Триента Friedrich Von Wangen (нем. язык, правил в 1207–1218 годах) принудил знатнтых вельмож-лордов Арко, к епископскому служению , что означало, что они потеряли свою кровную юрисдикцию. Фридрих (1186 / 87–1237 / 38), сын старшего Фридриха, вероятно, был в 1220 году в окружении Фридриха II Фон Гогенштауфена, когда он был коронован императором в Риме. Император Фридрих II воспитал его и его племянников Адальберта (1198–1236) и Рипрана (примерно 1203–1265) в графах Арко и Торболе в 1221 году,Castel Drena (нем. язык Замок Дрена) и Castel Penede (нем. язык - замок Пенеде) также является частью наследия семьи.    

Рейнгольд Арнольд, асессор, Густав Арнольд, поручик и Карл Арнольд, мичман, (все немецкого происхождения, лютеранского вероисповедания), жалованы дипломом с гербом на потомственное дворянское достоинство. Диплом на дворянство Высочайше пожалован 06.07.1845 года и выдан в Санкт-Петербурге на имя Густава Ивановича Арнольда. Герб Эстляндских Арнольдов внесен в Часть 1 Сборника дипломных гербов Российского Дворянства, невнесенных в Общий Гербовник, стр. 51.

Описание герба 
В пурпуровой вершине щита две золотые восьмиугольные звезды, в нижней, в голубом поле четыре золотые колоса.

Щит украшен дворянскими шлемом и короною с тремя страусовыми перьями. Намет голубой подложенный золотом.

Описание герба из Высочайше утверждённого диплома приводится по тексту Вс. Н. Арнольда.

История рода 

Родоначальником Эстляндской и Симбирской фамилии Арнольд, или
фон-Арнольд, как было принято в Прибалтийских губерниях, был АНДРЕАС (Андрей) АРНОЛЬД. Этот род был внесён в дворянский матрикул Эстляндской губернии, а в лице Романа Густавовича Арнольда с потомством — в дворянскую родословную книгу Симбирской губернии.

Андреас Арнольд переселился между 1710 и 1720 годами (по другим источникам — в 1716 году) из Германии (Нассау) в Россию, где и поступил на военную службу. Сын его ИОГАНН также служил в русской армии, он был штаб-лекарем в Одессе и в Москве. Иоганн был женат на девице Юкскуль и, как сказано в справке от января 1877 года, «умер рано». Более точных сведений об этих двух первых представителях рода Арнольд в родословной не имеется.

Подробные записи начинаются с ИОГАННА-ФРИДРИХА (Ивана Ивановича), сына штаб-лекаря Иоганна Арнольда.

Из обширной ветви поселившейся на всей территории Ливонской Конфедерации, Эстляндии, Курляндии и Семигалии, были различные ветви. Через Броунов, были связаны родством с одним из знатнейших родов Фон Менгден (один из известных его  представителей: Менгден, Георгий Георгиевич  (1861—1917) — русский генерал, командир Кавалергардского полка в 1908—1912 гг.).

Представители рода Российского подданства:

Арнольд, Карл Иванович (1775—1845) — основатель «Московской Практической академии коммерческих наук», крупнейший русский основоположник и теоретик современной системы бухгалтерского учёта. Жена ─ Dorothea Charlotte Braun/Browne (Доротея-Шарлотта Броун) ─ (1782, Рига ─ 1860, Санкт-Петербург), из потомков графа Георга Броуна, представителя ирландского, графского и баронского рода фон Броунов, находившегося в подданстве Священно Римской империи.

Арнольд, Иван Карлович  (1805 — 1891) — педагог, основатель первого в Москве училища для глухонемых; художник, сын предыдущего.

Арнольд, Юрий Карлович (1811 — 1898), псевдонимы Карло Карлини, А. Ю., Гармонин, Меломан — русский (из обрусевшей немецкой семьи) музыкальный теоретик, критик, композитор, вокальный педагог. Почётный член Киевского литературно-артистического общества.

Арнольд, Фёдор Карлович (1819—1902) — русский учёный-лесовод, основатель русской школы лесоустройства, «дедушка русского лесоводства». Профессор Санкт-Петербургского лесного и межевого института, директор Петровской земледельческой и лесной академии. Действительный тайный советник.

Литература 

 Герб Арнольдов

 Матрикул Эстляндского дворянства. Выписка из протокола дворянства от 28 февраля 1841 года. (Дело о дворянстве фон-Арнольд, Исторический архив Эстонии) .
 Списки лицам, Высочайше пожалованным дипломами с гербами на дворянское достоинство Всероссийской империи и царства Польского. Составили: В. Лукомский и С. Тройницкий, СПб, 1911 год, стр. 13.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Матрикул Эстляндского дворянства.
 Сборник высочайше утверждённых дипломных гербов. Книга 1-я, № 51.
 Baltisches Wappenbuch von A. v. Klingspor. Stockholm, 1882, S. 1.
 Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften. Teil: Estland. Band III. Verlag für Sippenforschung und Wappenkunde C. A. Starke, Görlitz (Schles.), 1935, S. 3 — 7.
 Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften, Teil 2, 3: Estland, Schluß-Lieferung 7
 Арнольды в Швеции

Остзейское дворянство
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера